Ophiomastix australis är en ormstjärneart. Ophiomastix australis ingår i släktet Ophiomastix och familjen Ophiocomidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Ormstjärnor
australis